Ehemaliges Postamt steht für
Ehemaliges Postamt (Almonte), Kanada
Ehemaliges Postamt (Eppstein), Hessen
Siehe auch:
Liste ehemaliger Postämter in Wolfsburg